

Patronyme 

 Charles Millot (1717-1769), ecclésiastique et encyclopédiste lorrain ;
 Claude-François-Xavier Millot (1726-1785), homme d'Église et historien français ;
 Pierre-Philippe Millot (1739-1817), député du clergé au bailliage de Besançon en 1789 ;
 Aimée Millot dite « la bergère d’Ivry » (1808-1827), dont l'assassinat en 1827 connut une postérité littéraire ;
 Félix Millot (1829-1873), parfumeur français ;
 Charles-Théodore Millot (1829-1889), général français ;
 Jean-Émile Millot (1835-1901), militant antisémite français ;
 Marius Millot (1851-1938), compositeur français de musique militaire
 Adolphe Millot (1857-1921), illustrateur français ;
 Charles Millot dit « Gervèse » (1880-1959) marin, illustrateur et peintre français ;
 Léon Millot (1881-1960), homme politique français ;
 Jacques Millot (1897-1980), arachnologiste français ;
 Jacques Millot (1907-1963), homme politique français ;
 Charles Millot (1921-2003) acteur français d'origine yougoslave.
 Catherine Millot (1944-), psychanalyste et écrivain française ;
 Alain Millot (1952-2015), homme politique français ;
 Éric Millot (1968-), patineur et entraîneur français ;
 Bastien Millot (1972-), responsable français de l'audiovisuel public ;
 Vincent Millot (1980-), rameur d'aviron français ;
 Benoît Millot (1982-), arbitre de football français ;
  (1986-), joueur de tennis professionnel français ;
 Estelle Millot (1993-), joueuse de water-polo française.

Autres 
 Millot (1839-1970), maison de parfum française.
 Le moteur Millot, moteur thermique inventé au .